Quatre navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Van Nes :
  ;
 , un destroyer de classe Admiralen ;
 , une frégate de classe Van Speijk ;
 , une frégate de classe Karel Doorman.

Van Nes